Вячеслав Динович Цой (11 января 1948, Ташкентская область — 28 июля 1995, Санкт-Петербург) — хирург, киноактёр, мастер спорта по восточным единоборствам (дзюдо).

Основатель Международной Академии боевых искусств. Кандидат медицинских наук. Жена — певица Алёна Иванцова.

Биография 

Родился в Ташкентской области Узбекской ССР 11 января 1948 года.

В 1965 году переехал в Ленинград, где окончил 1-й медицинский институт. Работал хирургом в городской больнице, в Институте гриппа. В частном порядке практиковал методы восточной медицины, в том числе акупунктуру.

Чемпион СССР по карате. 3-кратный чемпион Ленинграда по карате. Преподавал тхэквондо, с 1990 года развивал в стране хапкидо. Имел 6-й дан по хапкидо,  по тхэквондо,  по карате. Был президентом Федерации хапкидо России, Центра восточных видов единоборств и медицины и корейского культурного центра в Санкт-Петербурге.

Снимался в кино.

Основал Академию Боевых Искусств на базе 141 школы Красногвардейского района (ныне ГБОУ СОШ № 141)

28 июля 1995 года в Санкт-Петербурге был убит семью выстрелами в упор.. Похоронен на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге.

Память 
 Его имя носит Центр корейских боевых искусств в Санкт-Петербурге.

Фильмография 
 1988 — Узник замка Иф — Ли
 1988 — Операция «Вундерланд» (фильм) — Мидзуки
 1989 — Оно
 1989 — Музыкальные игры — Вячеслав Цой
 1989 — Искусство жить в Одессе — Китаец
 1993 — Аляска Кид — Джим

На плакате к фильму «Оно», где в действительности сыграл Вячеслав Цой, ошибочно упомянут в числе актёров Виктор Цой.

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники Санкт-Петербургского медицинского университета
Дзюдоисты СССР
Каратисты СССР
Хапкидо
Похороненные на Богословском кладбище
Кандидаты медицинских наук
Чемпионы